Беленджер:

 Беленджер — средневековый город на территории Дагестана.
 Беленджер, Френчи (1906—1969) — канадский боксёр-профессионал.